Dançarino de balé
 Bailarina (escultura)
 Bailarina (filme)

Desambiguação